Iwanowka (russisch ) ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte in Kirgisistan:
 Iwanowka (Kirgisistan), Dorf im Rajon Yssyk-Ata

Orte in der Republik Baschkortostan, Russland:
 Iwanowka (Baschkortostan, Aurgasinski), Dorf im Rajon Aurgasinski
 Iwanowka (Baschkortostan, Bakalinski), Dorf im Rajon Bakalinski
 Iwanowka (Baschkortostan, Bischbuljakski), Dorf im Rajon Bischbuljakski
 Iwanowka (Baschkortostan, Chaibullinski), Dorf im Rajon Chaibullinski
 Iwanowka (Baschkortostan, Dawlekanowski), Dorf im Rajon Dawlekanowski
 Iwanowka (Baschkortostan, Fjodorowski), Dorf im Rajon Fjodorowski
 Iwanowka (Baschkortostan, Gafurijski), Dorf im Rajon Gafurijski
 Iwanowka (Baschkortostan, Karmaskalinski), Dorf im Rajon Karmaskalinski
 Iwanowka (Baschkortostan, Krasnokamski), Dorf im Rajon Krasnokamski
 Iwanowka (Baschkortostan, Kujurgasy), Dorf im Rajon Kujurgasy
 Iwanowka (Baschkortostan, Meleusowski), Dorf im Rajon Meleusowski
 Iwanowka (Baschkortostan, Siantschurinski), Dorf im Rajon Siantschurinski
 Iwanowka (Baschkortostan, Sterlibaschewski), Dorf im Rajon Sterlibaschewski
 Iwanowka (Baschkortostan, Tatyschlinski), Dorf im Rajon Tatyschlinski

Orte in der Republik Mordwinien, Russland:
 Iwanowka (Mordwinien, Romodanowski), Dorf im Rajon Romodanowski
 Iwanowka (Mordwinien, Saransk), Dorf im Stadtkreis Saransk
 Iwanowka (Mordwinien, Staroschaigowski), Siedlung im Rajon Staroschaigowski
 Iwanowka (Mordwinien, Subowo-Poljanski), Dorf im Rajon Subowo-Poljanski
 Iwanowka (Mordwinien, Temnikowski), Dorf im Rajon Temnikowski
 Iwanowka (Mordwinien, Tenguschewski), Dorf im Rajon Tenguschewski

Orte in der Republik Tatarstan, Russland:
 Iwanowka (Tatarstan, Leninogorski), Dorf im Rajon Leninogorski
 Iwanowka (Tatarstan, Sarmanowski), Dorf im Rajon Sarmanowski
 Iwanowka (Tatarstan, Tetjuschski, Koschki-Nowotimbajewskoje), Dorf im Rajon Tetjuschski, Gemeinde Koschki-Nowotimbajewskoje
 Iwanowka (Tatarstan, Tetjuschski, Urjumskoje), Dorf im Rajon Tetjuschski, Gemeinde Urjumskoje
 Iwanowka (Tatarstan, Wyssokogorski), Dorf im Rajon Wyssokogorski

Orte in der Region Altai, Russland:
 Iwanowka (Region Altai, Jegorjewski), Dorf im Rajon Jegorjewski
 Iwanowka (Region Altai, Kalmanski), Dorf im Rajon Kalmanski
 Iwanowka (Region Altai, Krasnogorski), Siedlung im Rajon Krasnogorski
 Iwanowka (Region Altai, Kurjinski), Dorf im Rajon Kurjinski
 Iwanowka (Region Altai, Schelabolichinski), Dorf im Rajon Schelabolichinski
 Iwanowka (Region Altai, Tretjakowski), Siedlung im Rajon Tretjakowski
 Iwanowka (Region Altai, Tscharyschski), Dorf in der Region Altai, Rajon Tscharyschski

weitere Orte in Russland:
 Iwanowka (Amur, Iwanowski), Dorf in der Oblast Amur, Rajon Iwanowski
 Iwanowka (Burjatien, Kabanski), Siedlung in der Republik Burjatien, Rajon Kabanski
 Iwanowka (Burjatien, Kjachtinski), Dorf in der Republik Burjatien, Rajon Kjachtinski
 Iwanowka (Kaliningrad, Polessk), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Polessk (Goltzhausen, Bielkenfeld, Bärwalde, Klein Ernstburg)
 Iwanowka (Kaliningrad, Prawdinsk), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Prawdinsk (Nendrinn)
 Iwanowka (Komi, Kortkerosski), Dorf in der Republik Komi, Rajon Kortkerosski
 Iwanowka (Komi, Prilusski), Dorf in der Republik Komi, Rajon Prilusski
 Iwanowka (Komi, Syktywdinski), Dorf in der Republik Komi, Rajon Syktywdinski
 Iwanowka (Krasnodar), Siedlung in der Region Krasnodar
 Iwanowka (Werchnjaja Medwediza), Dorf in der Oblast Kursk, Rajon Kursk
 Iwanowka (Polewaja), Weiler in der Oblast Kursk, Rajon Kursk
 Iwanowka (Gostomlja), Dorf in der Oblast Kursk, Rajon Medwenka
 Iwanowka (Werchni Reutez), Weiler in der Oblast Kursk, Rajon Medwenka
 Iwanowka (Mari El, Orschanski), Dorf in der Republik Mari El, Rajon Orschanski
 Iwanowka (Mari El, Sowetski), Dorf in der Republik Mari El, Rajon Sowetski
 Iwanowka (Omsk), Weiler in der Oblast Omsk, Rajon Issilkul
 Iwanowka (Tschuwaschien, Morgauschski), Dorf in der Republik Tschuwaschien, Rajon Morgauschski
 Iwanowka (Tschuwaschien, Porezki), Dorf in der Republik Tschuwaschien, Rajon Porezki
 Iwanowka (Udmurtien), Dorf in der Republik Udmurtien

Flüsse in Russland:
 Iwanowka (Jegoschicha), Nebenfluss der Jegoschicha
 Iwanowka (Duderhofkanal), Zufluss zum Duderhofkanal in Sankt Petersburg

Siehe auch:
 İvanovka, Dorf und Gemeinde in Aserbaidschan

Siehe auch:
 Iwaniwka